Hubbe ist der Familienname folgender Personen:
 Christoph Wilhelm Otto Hubbe (1842–1904), Unternehmer und Königlicher Geheimer Kommerzienrat
 Phil Hubbe (* 1966), deutscher Cartoonzeichner

Siehe auch:
 Hübbe
 Huppe